Aboubakary Koita – calciatore belga
 Bengali-Fodé Koita – calciatore francese naturalizzato guineano
 Moussa Koita – ex calciatore francese
 Sekou Koita – calciatore maliano
 Seybou Koita – calciatore nigerino
 Yaguine Koita – bambino guineano